Кондорсе — фамилия, а также лунный объект.

Известные носители 
 Кондорсе, Мари Жан Антуан Никола (1743—1794) — французский философ, учёный-математик, академик и политический деятель.
 София де Кондорсе (1764—1822) — более известная как мадам де Кондорсе.

Лунный объект 
 Кондорсе — лунный ударный кратер на видимой стороне Луны.
 Кондорсе K — прежнее название кратера Вильдт.